Paravitrea aulacogyra är en snäckart som först beskrevs av Henry Augustus Pilsbry och Ferris 1906.  Paravitrea aulacogyra ingår i släktet Paravitrea och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
aulacogyra